Kilchling ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Kilchling (1886–1962), deutscher Geophysiker und Erfinder
 Michael Kilchling (* 1958), deutscher Jurist und Kriminologe